DBP est un sigle pouvant signifier :
  (en français, Parti démocratique des régions), un parti politique kurde de Turquie ;
 , l’établissement de service postal allemand ;
  (en français, phtalate de dibutyle), un composé chimique de formule semi-développée  et de numéro CAS  ;
 Dictionnaire biographique des préfets, de René Bargeton ;
 Ðiện Biên Phủ, un district du nord du Viêt Nam qui a été appelé DBP par ses défenseurs lors de la bataille de Diên Biên Phu ;  
 dysplasie bronchopulmonaire.